Marcin Listkowski (ur.  w Rypinie) – polski piłkarz grający na pozycji napastnika w Lecce.

Listkowski jest wychowankiem Lecha Rypin, skąd na początku 2014 roku trafił do juniorskiej drużyny Pogoni Szczecin. W kwietniu 2015 roku Listkowski wraz z dwoma innymi zawodnikami został włączony do kadry pierwszego zespołu. Piłkarz zadebiutował w Ekstraklasie 31 maja 2015 roku w meczu przeciw Lechowi Poznań.

Statystyki kariery klubowej 
Aktualne na 13 sierpnia 2022 roku

Bibliografia

Przypisy 

Polscy piłkarze
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Rakowa Częstochowa
Piłkarze US Lecce
Piłkarze Brescii Calcio
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Rypinie